План де Буена Виста има више значења:

 План де Буена Виста (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План де Буена Виста (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику